Pamisos může znamenat:

 Pamisos (Messénie) – hlavní řeka Messénie a jedna z nejvodnatějších řek na Peloponésu,
 Pamisos (mytologie) – v řecké mytologii bůh řeky Pamisos v Messénii.